Балдуин Ибелин () — имя нескольких представителей феодального рода Ибелинов эпохи крестовых походов:
 Балдуин Ибелин
 Балдуин Ибелин (сенешаль Кипра)
 Балдуин Ибелин (коннетабль Кипра), сын коннетабля Ги Ибелина
 Балдуин Ибелин (сеньор Кораку), внук сенешаля Балдуина Ибелина